Duméril se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Auguste Duméril
 André Marie Constant Duméril
 Auguste Henri André Duméril